Manual kan syfta på:

 Manuel – en speciell typ av bruksanvisning, se handbok
 Manual (klaviatur) – en klaviatur på ett klaverinstrument
 Manual (tidning) – en svenska branschtidningen för TV-spel